Compaoré ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Compaoré (* 1987), französischer Dreispringer
 Blaise Compaoré (* 1951), burkinischer Politiker und Staatspräsident
 Daouda Compaoré (* 1973), burkinischer Fußballspieler
 Djibril Compaoré (* 1983), burkinischer Fußballspieler
 Jean-Marie Untaani Compaoré (* 1933), burkinischer Geistlicher und Erzbischof
 Moumouni Compaoré (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Oumar Compaoré (* 1995), burkinischer Fußballspieler
 Robert Compaore (* 1965), burkinischer Diplomat
 Simon Compaoré (* 1952), burkinischer Politiker und Bürgermeister
 Thomas Compaoré (1987–2011), burkinischer Basketballspieler
 Wenceslas Compaoré (* 1934), burkinischer Geistlicher und Bischof
 Zaïdi Compaoré (* 1969), burkinischer Fußballspieler